37. Konkurs Piosenki Eurowizji 1992 został zorganizowany 9 maja 1992 roku w Malmö Isstadion w Malmö przez szwedzkiego nadawcę publicznego Sveriges Television (SVT), dzięki zwycięstwu reprezentantki Szwecji – Caroli Häggkvist podczas konkursu w 1991 roku.

Koncert finałowy prowadzili Lydia Cappolicchio i Harald Treutiger, a zwyciężczynią została reprezentantka Irlandii – Linda Martin, która za utwór autorstwa Johnny’ego Logana „Why Me?” otrzymała 155 punktów.

Podczas tegorocznego konkursu odnotowano ostatni udział Jugosławii, już jako Federalna Republika Jugosławii kilka dni po podziale na kilka niezależnych krajów, z których część wzięła udział w 1993. Był to ostatni udział kraju do 2004 roku (wtedy jako Serbia i Czarnogóra), ponieważ został wykluczony z konkursu po sankcjach nałożonych poprzez rezolucję 757 Rady Bezpieczeństwa ONZ, po wojnie w Bośni i Hercegowinie i wojnie o niepodległość Chorwacji.

Kraje uczestniczące

Powracający artyści

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Linki zewnętrzne 

1992 w muzyce
Konkurs Piosenki Eurowizji
Malmö
1992 w Europie